{{Taxobox début | animal | Tornieria | 500 gigantosaurus dwdu1912cropped.jpg | Reconstitution obsolète de Tornieria (ex-Gigantosaurus) par Heinrich Harder (1912). }}

	Tornieria est un genre éteint de très grands dinosaures herbivores sauropodes de la famille des diplodocidés ayant vécu en Afrique (Tanzanie) au Jurassique supérieur (Tithonien), il y a environ entre  (millions d'années).

 Étymologie 
Le nom de genre Tornieria honore le zoologiste et paléontologue allemand Gustav Tornier. Le nom spécifique africana rappelle le continent d'où proviennent les fossiles de Tornieria.

 Découvertes 
Après les premiers fossiles découverts, Janesch a envoyé en Allemagne un total de 630 spécimens os appartenant à au moins 56 individus distincts. Après les bombardements de la Deuxième Guerre mondiale, 188 ont pu être récupérés. Il s'agit presque exclusivement d'os post-crâniens avec de rares éléments du crâne. Les restes proviennent des strates supérieures du Tendaguru, le obere Dinosauriermergel ou Marnes à Dinosaures supérieures, datant du Tithonien

 Description Tornieria est un grand sauropode, dont le plus grand fémur découvert mesure  de long, laissant penser que la longueur totale de l'animal pouvait être comparable à celle du genre Barosaurus, soit environ  pour une masse de . Comme Barosaurus il possède de longues vertèbres cervicales et des pattes avant relativement longues pour un sauropode. Toutefois, il diffère de ce dinosaure américain par ses vertèbres caudales et est différent de Barosaurus et Diplodocus par le  caractère plésiomorphique de ses avant-bras très courts proportionnellement à la longueur totale des membres avant.

 Historique  et classification 

L’histoire taxonomique deTornieria est longue et complexe.

En 1907, le paléontologue allemand  découvre deux spécimens de sauropodes dans la formation géologique de Tendaguru en Afrique orientale allemande. Provenant chacun d'une espèce différente, ils sont désignés Skeleton A (SMNS 12141a, 12145a, 12143, 12140 et 12142) et Skeleton B.

En 1908, Eberhard Fraas les nomme Gigantosaurus africanus (« lézard géant africain ») et G. robusta (« lézard géant robuste »). Une troisième espèce est nommée Gigantosaurus dixeyi par Haughton en 1928, mais a été depuis réassignée au genre de titanosauriens Malawisaurus.

Le nom Gigantosaurus étant déjà utilisé pour nommer un sauropode européen différent, Gigantosaurus megalonyx, par Seeley en 1869, le genre est renommé Tornieria par le paléontologue allemand Richard Sternfeld en 1911, avec deux espèces Tornieria africana et T. robusta.

En 1922, Werner Janensch étudie à nouveau les fossiles et conclut que T. africana appartient au genre nord-américain Barosaurus sous le nom de Barosaurus africanus. L'autre espèce, T. robusta, est classée plus tard parmi les titanosauriens.

Si Tornieria est du même genre que le Barosaurus, alors son nom sera abandonné pour respecter le principe d'antériorité du code international de nomenclature zoologique (CINZ)  car Barosaurus a été décrit dès 1890 par Othniel Charles Marsh.

Cependant, d'autres chercheurs proposent une distinction entre les formes américaines et africaines. En 2006, Kristian Remes révise les résultats précédents et conclut que Tornieria est un genre distinct et valide. Il affirme également que le genre fait partie d'un groupe frère du clade formé par Barosaurus et Diplodocus, ce qui en ferait un membre des Diplodocinae, ce que reprend J. A. Whitlock en 2011.

Emanuel Tschopp et ses collègues en 2015 valident également cette interprétaion et placent Tornieria comme le plus basal des membres de la sous-famille des Diplodocinae. C'est ce que montre leur cladogramme ci-dessous :

 Voir aussi 
 Références taxinomiques 
 
 
 Annexes 

 Articles connexes 
 Liste des dinosaures
 Sauropoda
 Diplodocidae
 Gigantosaurus''

Notes et références

Références 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Diplodocidae
Dinosaure du Jurassique supérieur
Dinosaure d'Afrique
Taxon fossile décrit en 1911